Еванс има више значења:
 Округ Еванс (Џорџија)
 Еванс (Џорџија)
 Еванс (Колорадо)